Чемпионат Испании по футболу 1945/1946 — 15-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Севилья» стал чемпионом Испании в 1-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 611 голов.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 10 голов
 «Атлетико Авиасьон» — «Эспаньол» — 7:3 (10-й тур, 2 декабря 1945 года)
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Барселона» — «Атлетик Бильбао» — 0:6 (5-й тур, 21 октября 1945 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Кастельон» — 7:1 (8-й тур, 18 ноября 1945 года)
 «Атлетик Бильбао» — «Эркулес» — 6:0 (6-й тур, 28 октября 1945 года)
 «Реал Мадрид» — «Сельта» — 6:0 (26-й тур, 31 марта 1946 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1946
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1945 году
Спорт в Испании в 1946 году